Ruské příjmení Jelochin má více nositelů:

 Agej Alexandrovič Jelochin (1912–1942), sovětský voják, hrdina Sovětského svazu
 Ivan Petrovič Jelochin (1923–1965), ruský voják, účastník Velké vlastenecké války, nositel Řádu slávy

Ruská příjmení